Příjmení Panák, přechýleně Panáková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Filip Panák (* 1995) – český fotbalista
 Jozef Panák (* 1945) - slovenský hokejista
 Kamil Panák (* 1951) – slovenský fotbalista a trenér

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení